Sonnendorf (Halfing), een Ortsteil van Halfing in de Duitse deelstaat Beieren
Sonnendorf (Inning am Holz), een Ortsteil van Inning am Holz in de Duitse deelstaat Beieren
Sonnendorf (Thüringen), een Ortsteil van Bad Sulza in de Duitse deelstaat Thüringen
Sonnendorf (Wörth), een Ortsteil van Wörth in de Duitse deelstaat Beieren